Николай Граве:
 Граве, Николай Владимирович (1836—1908) — правовед, действительный тайный советник, сенатор.
 Граве, Николай Владимирович (1869—1931) — сенатор.
 Граве, Николай Данилович (ок. 1745—1819) — российский государственный деятель, губернатор Тульской губернии в 1798—1800.